Příjmení Jindráček nosí více významných osobností:

 Efrem Jindráček (* 1975) – český dominikánský kněz, filosof a teolog, profesor a proděkan na Filosofické fakultě Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě
 Jaromír Jindráček (* 1970) – český fotbalista, záložník a fotbalový trenér
 Martin Jindráček (* 1989) – český fotbalový útočník

Česká příjmení